Coppa di Svizzera 2017-2018 – torneo di hockey su pista
 Coppa di Svizzera 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Svizzera 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile